Эгге () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Эгге, Клаус (1906—1979) — норвежский композитор.
 Эгге, Петер (1869–1959) — норвежский писатель.